Zielony patrol (ang. The Green Squad, fr. Les Sauvenature) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 11 listopada 2011 roku na kanale teleTOON+.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach Claire, Juliana i Thomasa – rodzeństwa, które wraz ze swoim przyjacielem, fretką Wifi, podróżują po świecie, aby chronić największe skarby przyrody.

Bohaterowie 
 Claire Saveech - rudowłosa dziewczyna i członkini zielonego patrolu. Jest najstarsza z rodzeństwa. Ma 14 lat. Razem z braćmi i rodzicami podróżuje po całym świecie.
 Julian Saveech - blond włosy chłopak i członek zielonego patrolu. Jest średni z rodzeństwa. Ma 13 lat.
 Thomas Saveech - mądry brunet w okularach i członek zielonego patrolu. Jest najmłodszy z rodzeństwa. Ma 11 lat.
 Pani Saveech - matka Claire, Juliana i Thomasa, reporterka.
 Pan Saveech - ojciec Claire, Juliana i Thomasa, kamerzysta i reporter.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie teleTOON+ – Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi polskie: 
 Jan Chojnacki (odc. 1-45),
 Olga Świerk (odc. 46-51)
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Monika Pikuła – Claire
 Grzegorz Drojewski – Julian
 Iwo Fajlhauer – Thomas
 Andrzej Chudy – 
 wujek Mark,
 George (odc. 25)
 Leszek Zduń – tata
 Anna Gajewska – mama
 Robert Jarociński
 Karol Wróblewski – 
 porucznik Kenga (odc. 2),
 Randzia (odc. 11),
 profesor Ron Phillips (odc. 13),
 Askar (odc. 24),
 Janiki (odc. 29),
 Björg (odc. 34),
 Chuyen (odc. 37),
 Alaczapaj Górazjew (odc. 43)
 Zbigniew Konopka – 
 kłusownik #2 (odc. 3),
 ochroniarz (odc. 17),
 major William Johnson (odc. 24, 27),
 pracownik pana Roszana (odc. 29),
 kapitan (odc. 33),
 John (odc. 50)
 Mieczysław Morański – 
 kłusownik #1 (odc. 1),
 kłusownik #1 (odc. 3),
 Doug (odc. 12),
 Ron (odc. 16),
 menadżer Tashy (odc. 17),
 profersor (odc. 18),
 Jack (odc. 28),
 Mahaleo (odc. 32),
 Harold (odc. 34),
 Balhir (odc. 43),
 Daniel (odc. 50)
 Anna Apostolakis – 
 Sampa (odc. 4),
 babcia (odc. 9),
 Yuhi (odc. 36)
 Adam Bauman – 
 kłusownik Paco (odc. 1),
 kapitan rybackiego kutra (odc. 3),
 pan Ubane (odc. 6),
 Jimmy Wąż (odc. 13),
 Charlie Rainbow (odc. 16),
 Max (odc. 18),
 rybak #1 (odc. 35),
 Ulas (odc. 36),
 wódz (odc. 47),
 admirał (odc. 49),
 tata Williama (odc. 50)
 Miłogost Reczek – 
 dr Holmes (odc. 4),
 Malcolm McKornik (odc. 7),
 Dong (odc. 21),
 komendant policji (odc. 22),
 Mike (odc. 31),
 Ahabson (odc. 34),
 wujek Gęba (odc. 39)
 Modest Ruciński – 
 przemytnik pangilinów #1 (odc. 2),
 przewodnik (odc. 8),
 Willy (odc. 11),
 Horhe (odc. 14),
 Hova (odc. 19),
 Radziw Burbadu (odc. 29),
 Tony Louis (odc. 35),
 pan Chuck (odc. 39),
 Ramani (odc. 42),
 Marco (odc. 43),
 Carter (odc. 44),
 William (odc. 50)
 Krystyna Kozanecka – 
 znajoma Charliego (odc. 16),
 Lea (odc. 18),
 Paula (odc. 20),
 córka Filumenisty (odc. 30),
 Kristel (odc. 32),
 mama Maylin (odc. 37),
 Holy (odc. 40),
 Maria (odc. 46),
 Nancy (odc. 48)
 Joanna Pach –
 Malisha (odc. 5, 42),
 Au (odc. 9),
 Jozefina (odc. 14),
 Julia (odc. 20),
 Kufi (odc. 36),
 Bui (odc. 47)
 Maciej Falana – Żoau (odc. 38)
 Janusz Wituch – 
 szef przemytników pangilinów #1 (odc. 2),
 Max Riley (odc. 4),
 Bill (odc. 6, 8),
 Matt (odc. 12),
 Yoman (odc. 19),
 Adnan (odc. 24),
 Filumenista (odc. 30),
 Doug (odc. 31),
 ojciec Maylin (odc. 37),
 ojciec Żoau (odc. 38),
 James (odc. 40),
 Gilermo Sanches (odc. 44),
 profesor Ramirez (odc. 46),
 mieszkaniec wioski (odc. 47),
 Inti (odc. 48)
 Maciej Więckowski – 
 Ryan latarnik (odc. 3),
 Tony (odc. 12),
 Giovanni (odc. 36)
 Jan Piotrowski – 
 Noah (odc. 2),
 Adrian (odc. 13-14),
 Mauro (odc. 17),
 Piti (odc. 18),
 Antonio (odc. 22),
 Juan (odc. 26),
 Riley (odc. 41),
 Yoshi (odc. 48)
 Kajetan Lewandowski – 
 Jess (odc. 4),
 Oska (odc. 10),
 „Samotny Wilk #45” (odc. 12, 38, 45, 47),
 Titu (odc. 18),
 Jeff (odc. 25),
 Kali (odc. 45),
 David (odc. 46),
 chłopiec (odc. 51)
 Paweł Szczesny –
 profesor Ping (odc. 10),
 Raul Betonas (odc. 14),
 Kemal (odc. 20),
 ksiądz (odc. 20),
 pan Dipre (odc. 22),
 Ivan (odc. 24),
 pan Roszan (odc. 29),
 wójt Chiao (odc. 32),
 pan Rekin (odc. 39),
 tata Rileya (odc. 41),
 Frank (odc. 42),
 komisarz (odc. 45),
 złodziej (odc. 47),
 Luigi Baritone (odc. 48)
 Jerzy Dominik – Sisa (odc. 9)
 Julia Kołakowska –
 Liczen (odc. 10),
 Aiblin (odc. 11),
 Elena (odc. 16),
 pani dyrektor (odc. 20),
 Tika (odc. 21),
 pielęgniarka (odc. 31),
 Gila (odc. 34),
 Tan (odc. 51)
 Katarzyna Owczarz – Tasha Peterson (odc. 17)
 Krzysztof Szczerbiński – 
 Storm (odc. 19),
 Kenjiro (odc. 21, 27, 35),
 Wally (odc. 31)
 Agnieszka Kudelska
 Łukasz Lewandowski

i inni

Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010